Босманс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Босманс, Генриетта (1895—1952) — нидерландский композитор.
 Босманс, Хенри (1856—1896) — нидерландский виолончелист.
 Босманс-Бенедиктс, Сара (1861—1949) — нидерландская пианистка и музыкальный педагог